Пратт (вариант — Прэтт, ) — английская фамилия.

Известные носители 
 Пратт, Авадагин (род. 1966) — американский пианист.
 Пратт, Анна (1806—1893) — английская художница, мастер ботанической иллюстрации
 Пратт, Виктория (род. 1970) — канадская киноактриса.
 Пратт, Вон Рональд (род. 1944) — американский математик, автор алгоритма Кнута — Морриса — Пратта и cертификата простоты Пратта.
 Пратт, Гай (род. 1962) — британский бас-гитарист, композитор и шоумен, бывший участник австралийской рок-группы Icehouse.
 Пратт, Генри Ларк (1805—1873) — английский художник.
  (1809—1871) — британский священник и математик, предложил модель изостазии земной коры.
 Пратт, Кайла (род. 1991) — новозеландская гребчиха.
 Пратт, Кристофер (1935—2022) — канадский художник, компаньон ордена Канады.
 Пратт, Мэри (1935—2018) — канадская художница, компаньон ордена Канады.
 Пратт, Николь (род. 1973) — австралийская теннисистка.
 Пратт, Нолан (род. 1975) — бывший канадский хоккеист, защитник.
 Пратт, Орсон (1811—1881) — американский религиозный деятель, мормонский апостол, а также математик, политик и духовный писатель.
 Пратт, Ричард (род. 1934) — австралийский предприниматель и общественный деятель.
 Пратт, Салли (Сара) — американский литературовед.
 Пратт, Синтия (род. 1945) — занимала должность заместителя премьер-министра Багамских островов с 2002 по 2007 год.
 Пратт, Сьюзен Мэй (род. 1974) — американская актриса.
 Пратт, Уго (1927—1995) — итальянский художник и писатель.
 Пратт, Флетчер (1897—1956) — американский писатель-фантаст, историк и переводчик.
 Пратт, Чарлз, 1-й граф Кэмден (1713—1794) — английский политический деятель, чьё имя носит северная часть Лондона — Кэмден.
 Прэтт, Роджер (род. 1947) — английский кинооператор.
 Прэтт, Дарья (1859—1938) — американская гольфистка.
 Прэтт, Кайла (род. 1986) — американская актриса и певица.
 Прэтт, Кери Линн (род. 1978) — американская актриса.
 Прэтт, Крис (род. 1979) — американский актёр.
 Прэтт, Флетчер (1897—1956) — американский писатель и переводчик.
 Прэтт, Чарльз (род. 1955) — американский телевизионный сценарист, режиссёр и продюсер.

Составные фамилии 
 Раффин-Пратт, Тирра (род. 1991) — американская баскетболистка.

Топонимы 
 Пратт — административно-территориальный округ в штате Канзас, США.

Другое 
 Пратт — галстучный узел.
 Pratt & Whitney — американская фирма-производитель авиационных двигателей.

См. также 
 Институт Пратта — американское учебное заведение в области искусства и архитектуры
 Прат

Примечания